Wallrodt ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Wallrodt (1960–1995), deutscher Maler
 Lars Wallrodt (* 1975), deutscher Sportjournalist